Pięciobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Scandinavium w Göteborgu.

Tytuł wywalczony 2 lata temu w Paryżu obroniła Francuzka Antoinette Nana Djimou.

Rekordy

Terminarz

Rezultaty

Bieg na 60 m przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Skok w dal

Bieg na 800 m

Klasyfikacja finałowa

Bibliografia 
 

Pięciobój kobiet